L’explication de texte est, avec la dissertation, une épreuve de philosophie du baccalauréat français.

Description 

Le candidat doit analyser le texte proposé afin d'en faire l'explication, et d'en dégager l'intérêt philosophique. Le texte constitue une prise de position par rapport à une question qu'il faudra identifier afin de comprendre en quoi l'auteur s'engage, quels arguments ou exemples sont utilisés, et quelles autres prises de position peuvent lui être opposées (contre quoi écrit-il, et qui a écrit contre lui). Le libellé du sujet spécifie clairement que la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Cela est bien sûr apprécié, mais ne doit pas se substituer à un examen précis du problème spécifique que pose le texte.

Il ne s'agit pas de faire un exposé historique sur le texte ou sur l'auteur. Il ne s'agit pas de critiquer le texte ou de donner son opinion à son sujet. Il faut lire attentivement le texte, le comprendre, et expliquer ce qu'on en a compris.

Il faut interroger le sens des mots du texte et proposer une définition des mots-clés. Il est nécessaire (pour éviter les contresens) d'identifier le registre du texte (ironie, etc.) Si la thèse est justifiée par un raisonnement logique, il faut pouvoir en rendre compte.

Il ne faut pas paraphraser le texte, ni l'expliquer de manière totalement linéaire, il faut le dominer, mais sans trop s'en éloigner. Il faut analyser la pensée et non les moyens littéraires d'expression de cette pensée.

Il peut être judicieux d'illustrer la thèse de l'auteur par des exemples.

Plan

Introduction 

 Situe brièvement le texte (facultatif, maximum une phrase)
 Résume en quelques lignes le sens général du texte
 Thème
 Thèse
 Problématique

Développement 

 Une partie pour chaque partie du texte, scindée en sous-parties
 Éventuellement une partie supplémentaire pour énoncer les thèses s'opposant à celles présentées par l'auteur, ou l'intégrer au fil du texte

Conclusion 

 Résume le sens général du texte
 Présente les implications de la thèse

Baccalauréat (France)
Enseignement de la philosophie en France